Karlskoga (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Karlskoga (stad), de hoofdstad van deze gemeente.